Il singolare del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Darren Cahill che ha battuto in finale Brad Gilbert 6-2, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Andre Agassi (semifinali)
 Andrés Gómez (secondo turno)
 Brad Gilbert (finale)
 John McEnroe (quarti di finale)

 Tim Mayotte (secondo turno)
 Darren Cahill (campione)
 Wally Masur (semifinali)
 Gary Muller (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1991
ATP Tour 1991